Il singolare dello SA Tennis Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Feliciano López era il detentore del titolo e ha partecipato come testa di serie n° 1, ma ha perso nel 1º turno contro Frank Dancevic.

Kevin Anderson ha battuto in finale Somdev Devvarman 4-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie

 Feliciano López (primo turno)
 Lu Yen-Hsun (primo turno)
 Janko Tipsarević (primo turno)
 Kevin Anderson (campione)

  Florent Serra (primo turno)
  Adrian Mannarino (semifinali)
  Rainer Schüttler (primo turno)
  Michał Przysiężny (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

SA Tennis Open 2011